Drago Karel Godina – politico sloveno
Elena Godina – ex pallavolista russa
John Godina – ex atleta statunitense
Marco Godina (1962) – matematico italiano
Marko Godina (1943-1986) – chirurgo plastico sloveno
Tania Godina – ex nuotatrice slovena